Die Japan Open 2013 (offiziell: All Japan Open Championship 2013, auch: All Japan Open 2013) waren ein Poolbillardturnier, das vom 18. bis 24. November 2013 in der Archaic Hall in Amagasaki in Japan stattfand.

Sieger des Herren-Turniers wurde der Taiwaner Ko Pin-yi, der im Finale den Titelverteidiger Chang Jung-Lin besiegte. Nach 2011 gewann Ko Pin-yi dieses Turnier zum zweiten Mal.
Thorsten Hohmann erreichte als einziger Europäer das Halbfinale, das er jedoch gegen Ko verlor. Er war zudem der einzige Deutsche, der die Runde der letzten 64 erreichte.
Das Damen-Turnier gewann die Japanerin Akimi Kajitani im Finale gegen Chihiro Kawahara. Nach 2000 war es ihr zweiter Titel bei den Japan Open.

Spielplan (Herren)

Spielplan (Damen)

Weblinks 
 All Japan Open Championship 2013 auf der Website der WPA
 All Japan Open Championship 2013 auf azbilliards.com
 All Japan Open Championship 2013 (Damen) auf azbilliards.com
 Offizielle Facebook-Seite

Einzelnachweise 

2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Sportveranstaltung in Amagasaki